College Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 College Hall (Iowa), NRHP-Nr. 76000770
 College Hall (Ohio), NRHP-Nr. 79002778
 College Hall (Vermont), NRHP-Nr. 75000146